Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1977/1978 vans av FK Partizan.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1976/1977 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

Napredak och Željezničar flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1976/1977 efter att ha slutat på de två sista platserna i tabellen. De två uppflyttade klubbarna var Trepča och NK Osijek.

Tabell

Mästarna:
FK Partizan (tränare: Ante Mladinić) players (league matches/ league mål): Momčilo Vukotić (34/11)Nenad Stojković (34/3)Nikica Klinčarski (34/2)Petar Borota (34/0) -målvakt-Aleksandar Trifunović (32/5)Borislav Đurović (28/1)Boško Đorđević (27/5)Jusuf Hatunić (27/0)Milovan Jović (24/6)Ilija Zavišić (24/4)Xhevad Prekazi (22/2)Ivan Golac (19/1)Pavle Grubješić (17/3)Slobodan Santrač (16/11)Vladimir Pejović (15/0)Tomislav Kovačević (14/0)Dragan Arsenović (11/0)Rešad Kunovac (8/0)Refik Kozić (5/1)Novica Vulić (4/0)Aranđel Todorović (2/0)Miroslav Polak (1/0)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1977/1978
1977 i Jugoslavien
1978 i Jugoslavien